Mathieu Perreault peut désigner :
 Mathieu Perreault, un journaliste canadien ;
 Mathieu Perreault (1988-), un joueur de hockey sur glace canadien.